Termín Little Big má více významů:
 Little Big, ruská electro-rave kapela
 LITTLE, big, album Terryho Scotta Tailora z roku 2002
 Little, Big, fantasy román Johna Crowleyho z roku 1981
 Little Big Painting, malba od Roye Lichtensteina

Související články 
 ARM big.LITTLE, jádro počítačového procesoru
 Little Big Adventure, videohra
 Little Big Star, televizní soutěž v oblasti zpěvu
 Little Big Town, country kapela
 Little Bighorn (rozcestník)
 LittleBigPlanet, videohra pro konzoli PlayStation 3